Luftnot ist
 eine laienhafte Bezeichnung für Atemnot, siehe Dyspnoe
 eine verkürzte Bezeichnung für einen während des Fliegens auftretenden Notfall, siehe Luftnotlage

Siehe auch